Hasters ist der Familienname von:

 Alice Hasters (* 1989), deutsche Rundfunkjournalistin und Autorin
 Rainer Hasters (* 1947), deutscher Wirtschaftsjournalist